2017 год был объявлен годом экологии в России а также годом науки в Белоруссии.

События

Январь 
 Впервые описаны виды Berkeleyia hadala и Berkeleyia weddellia в ходе ревизии океанической фауны, проведённой американским зоологом Джеймсом Блейком (James A. Blake; Aquatic Research & Consulting, Дюксбюри, Массачусетс, США).
 Обнаружен вид A. burmanicus в куске бирманского янтаря и впервые описан в 2017 году российским палеоэнтомологом Александром Павловичем Расницыным (Палеонтологический институт РАН, Москва, Россия) и американским энтомологом Джорджем Пойнаром (Department of Zoology, Oregon State University, Corvallis, Орегон, США). Родовое название Aptenoperissus происходит от признака бескрылости, а видовое burmanicus — от имени типового местонахождения в бирманском янтаре.

Февраль 
 4 февраля — в Зимбабве обнаружены представители редкого вида лягушек Arthroleptis troglodytes, в последний раз с ними встречались в 1962 году.
 22 февраля — на конференции NASA астрономы сообщили, что вокруг звезды TRAPPIST-1 открыто семь экзопланет размером с Землю, три из которых находятся в зоне обитаемости.

Март 
 1 марта — на побережье Гудзонова залива в железосодержащих породах пояса Нуввуагиттук возрастом не менее 3,77 миллиарда лет были найдены трубкообразные структуры, похожих на те, что образуют микроорганизмы, живущие у океанических гидротермальных источниках. Это самые древние следы жизни.
 10 марта — в Каире (Египет) найдена восьмиметровая статуя фараона, позднее опознанная как изображение Псамметиха I.

Май 
 9 мая — опубликована статья международного коллектива учёных, показавшая, что Homo naledi — примитивные представители гоминоидов, были современниками человека.
 16 мая — недалеко от столицы Иордании, Аммана, состоялось торжественное открытие первого синхротрона «SESAME» на Ближнем Востоке.
 30 мая — международный коллектив палеогенетиков под руководством специалистов из Университета Тюбингена и Института человеческой истории Общества Макса Планка впервые представил надёжные результаты генетического анализа древних египтян на основе анализа ДНК более 90 мумий, ближайшими родственниками мумий оказались древние фермеры из Восточного Средиземноморья.

Июнь 
 6 июня
 Обнародована информации об открытии в 2014 году самой горячей экзопланеты, известной на данный момент. Она получила название KELT-9 b и вращается вокруг звезды KELT-9.
 Объявлено об официальном открытии двух новых спутников S/2016 J 1 и S/2017 J 1 у Юпитера. Теперь их общее число достигло 69.
 7 июня — американским учёным впервые удалось создать двумерный магнит.
 8 июня — группа палеонтологов из Канады, КНР и США впервые представила в Пекине ископаемого птенца, застывшего в янтарной массе примерно 99 млн лет назад.
 15 июня — Китай запустил рентгеновский космический телескоп Hard X-ray Modulation Telescope.
 28 июня — украшенные резными бороздами черепа, обнаруженные на территории древнего храмового комплекса Гёбекли-Тепе в Турции, стали первым свидетельством неолитического древнего (не меньше  лет) культа черепов в этой области.

Июль 
 19 июля — в журнале Nature Communications опубликована информация об обнаружении неподалёку от города Банда-Ачех (Индонезия) пещеры со следами цунами за последние 5000 лет.
 24—29 июля — XIX Международный ботанический конгресс (Шэньчжэнь, Китайская Народная Республика).

Август 
 7 августа — частное лунное затмение (лунное затмение 7 августа 2017 года), наблюдаемое на большей части территории России и СНГ.
 11 августа — американским учёным удалось модифицировать геном свиньи, максимально приблизив его к человеческому, что в будущем может помочь справиться с нехваткой органов для трансплантации.
 21 августа — полное солнечное затмение, полная фаза которого наблюдалась на территории США.
 29 августа — участники проекта добровольных распределённых вычислений PrimeGrid нашли рекордно большое обобщённое число Ферма.

Сентябрь 
 1 сентября — в Гамбурге представители 12 стран, в том числе российские учёные, запустили уникальный рентгеновский лазер на свободных электронах, который позволит отследить молекулярные процессы и подробно изучить механизм взаимодействия атомов.
 4 сентября — астрономы объявили об обнаружении второго кандидата в чёрные дыры в центре нашей Галактики. Он представляет собой чёрную дыру средней массы весом приблизительно в 100 тысяч масс Солнца.
 5 сентября — марсоход Curiosity обнаружил на Марсе присутствие следов бора, который является важным элементом для существования жизни.
 7 сентября — Международный астрономический союз официально присвоил имена 14 объектам на Плутоне.
 14 сентября — исследования показали, что манускрипт Бакхшали содержит, вероятно, самое древнее упоминание ноля.
 15 сентября — космический аппарат Кассини-Гюйгенс, после изучения Сатурна в течение 13 лет, уничтожен путём погружения в атмосферу Сатурна.
 25—29 сентября — Международный конгресс астронавтики — LXVIII Конгресс — Аделаида, Австралия.

Октябрь 
 2 октября — объявлено об открытии первого миллисекундного оптического пульсара PSR J1023+0038.
 5 октября — астрономы объявили об открытии самой удалённой кометы C/2017 K2, известной науке на сегодня.
 12 октября — объявлено об открытии системы колец у транснептунового объекта Хаумеа.
 16 октября — коллаборации LIGO Scientific Collaboration и Virgo Collaboration объявили, что с помощью гравитационных волн впервые обнаружено слияние нейтронных звёзд.
 19 октября — обнаружен первый межзвёздный объект, пролетающий через Солнечную систему.

Ноябрь 
 2 ноября — в британском научном журнале Current Biology описан новый вид орангутанов — тапанульский орангутан.
 9 ноября — опубликована статья, посвящённая открытию необычной сверхновой iPTF14hls, которая вспыхивала, по крайней мере, уже три раза.
 10 ноября — IBM объявила о создании 50-кубитного квантового компьютера.
 17 ноября — компания Tesla официально представила первый в мире электрический грузовик Tesla Semi.

Декабрь 
 8 декабря — международная группа исследователей с помощью модифицированной спектроскопии характеристических потерь энергии электронами (EELS) доказала существование новой формы материи — экситония, который является конденсатом экситонов — связанных друг с другом электронов и «дырок».
 13 декабря — в журнале «Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences» были опубликованы результаты исследований палеонтологов Великобритании и Китая. С помощью инфракрасного излучения было определено, что родственниками крошечных окаменевших эмбрионов, чья видовая принадлежность долгое время оставалась неизученной, являются древние медузы.

Награды 
 Медаль Копли: Уайлс, Эндрю Джон
 Медаль Румфорда:
 Медаль Уолластона в геологии:
 Нобелевская премия
 Физика:
 Химия:
 Физиология и медицина:
 Экономика:
 Премия Бальцана:

Математика 
 Премия Дэнни Хайнемана в области математической физики — 

 Премия за прорыв в математике
 Лауреатом стал Жан Бургейн за многочисленные исследования, включая работы в области анализа, комбинаторики, дифференциальных уравнений в частных производных, геометрии высших размерностей, теории чисел.
 В номинации «Новые горизонты математики» премии по 100 тысяч долларов США получили Мохаммед Абузаид, Юго Дюминиль-Копен, Бенджамин Элиас и Джорди Уильямсон.

 Абелевская премия
 Ив Мейер () — «за решающую роль в создании математической теории вейвлетов».

Физика 
 Премия Мильнера — За то, что они сформулировали «парадокс огненной стены» — теорию, которая объясняет, почему чёрные дыры нарушают законы физики.
 Джозеф Полчински, Эндрю Строминджер, Камран Вафа
 Премия Сакураи — Гордон Кейн (англ.), Хауард Хейбер (Howard E. Haber), Джон Ганион (John F. Gunion) и Салли Доусон (Sally Dawson) — за инструментальный вклад в теорию свойств, реакций и сигнатур бозона Хиггса

Медицина 
 Премия за прорыв в области медицины:
 Стивен Элледж
 
 
 Ёсинори Осуми
 Худа Зогби

Скончались 
 10 января:
 Алексей Владимирович Яблоков, советский и российский ученый-эколог, академик РАН (род. 1933).
 Оливер Смитис, англо-американский генетик. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (2007) (род. 1925).
 16 января — Юджин Сернан, астронавт США. Последний человек, стоявший на поверхности Луны (род. 1934).
 18 января — Юдзи Идзири (род. 1935), американский японский исследователь в области бухгалтерского учёта и экономики, профессор, лауреат .
 7 февраля — Ханс Рослинг, шведский врач, академик, профессор Каролинского института по вопросам международного здравоохранения, специалист по статистике (род. 1948).
 8 февраля — Питер Мэнсфилд, британский физик, лауреат Нобелевской премии в области медицины (2003) (род. 1933).
 20 февраля — Милдред Дресселгауз, американский физик, первая женщина, ставшая институтским профессором и почётным профессором физики и электротехники Массачусетского технологического института (род. 1930).
 21 февраля — Кеннет Джозеф Эрроу, американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике (1972) (род. 1921).
 26 февраля — Людвиг Дмитриевич Фаддеев, советский и российский физик-теоретик и математик, специалист в области математической физики, действительный член Академии наук СССР (род. 1934).
 7 марта — Ханс Георг Демельт, немецко-американский физик, лауреат Нобелевской премии по физике (1989) (род. 1922).
 8 марта — Джордж Ола, американский химик еврейско-венгерского происхождения, лауреат Нобелевской премии по химии (1994) (род. 1927).
 29 марта — Алексей Алексеевич Абрикосов, советский, российский и американский физик-теоретик, академик РАН (АН СССР с 1987), лауреат Нобелевской премии по физике (2003) (род. 1928).
 15 июля — Мариам Мирзахани — иранский и американский математик, специализировавшаяся на геометрии Лобачевского, теории Тейхмюллера, эргодической теории, симплектической геометрии, лауреат Филдсовской премии (род. 1977).
 5 сентября — Николас Бломберген, американский физик нидерландского происхождения. Лауреат Нобелевской премии по физике (1981) (род. 1920).

См. также

Примечания